Раиса Романовна Рейзен (в замужестве Климова и Рейзен-Климова, 1888—1956) — актриса русского немого кино, исполнительница ролей в фильмах 1909—1916 годов, затем — в Малом театре.

Жена народного артиста СССР Михаила Михайловича Климова.

Похоронена на 8 участке Введенского кладбища в Москве.

Семья 
 Отец — Рувин Беркович (Роман Борисович) Рейзен. Семья жила в доме Кознова в  Большом Черкасском переулке, затем в доме Малюшина на Цветном бульваре. 
 Сёстры — балерина Мария Романовна Рейзен (1893—1969), заслуженная артистка РСФСР (1933); актриса Любовь (Леона) Романовна Курицына; артистка миманса Берта Романовна Блажевич (жена музыканта В. М. Блажевича).

Роли в театре 
В труппе Малого театра с 1913 года.

  — «Ревизор» Н. В. Гоголя. Режиссёр: Вениамин Цыганков — жена Коробкина (Малый театр)

Фильмография 
  — «Мазепа» — Мария
  — «Л’хаим» (другое название «За жизнь!»; Братья Пате, московское отделение) — Рохеле
  — «Хризантемы» — Вдова
  — «Андрей Тобольцев»
  — «Кумиры»
  — «Леон Дрей» — Юдифь Мельникова
  — «Тени ушедшего, листья опавшие»

Награды 
 Орден «Знак Почёта» (26 октября 1949 года) — за выдающиеся заслуги в развитии русского театрального искусства и в связи с 125-летием со дня основания Государственного ордена Ленина Академического Малого театра.

Примечания

Ссылки 
 Фотография сестёр Рейзен (слева направо: Раиса, Любовь, Мария, Берта), 1890-е гг.

Персоналии:Малый театр Москвы
Похороненные на Введенском кладбище